Monkton kan syfta på:

 Monkton, Devon – en ort i Devon, England
 Monkton, Kent – en ort i Kent, England
 Monkton, Pembrokeshire – en ort i Pembrokeshire, Wales
 Monkton, Skottland – en ort i South Ayrshire, Skottland
 Monkton, Tyne and Wear – en ort i South Tyneside, Tyne and Wear, England
 Monkton, Vale of Glamorgan – en ort i Vale of Glamorgan, Wales
 Monkton, Vermont – en kommun i Addison County, Vermont, USA

Se även 
 Moncton